Фурс — українське прізвище. Відомі носії:

 Атанасій (Фурс) (у світі Захарія Фурс) — єпископ-номінат Української Греко-Католицької Церкви.
 Фурс Володимир Миколайович — білоруський філософ, доктор філософських наук.
 Джилл Фурс () — американська телевізійна акторка.
 Фурс Ігор Леонідович — депутат Верховної Ради Української РСР.
 Фурс Костянтин Вікторович — радянський футболіст, нападник.
 Олександр Фурс — український баскетболіст, форвард.

Див. також 
 Фурса

Українські прізвища